Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2021 – 20. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 17 lipca 2021 w Kuopio, a zakończyła 26 września 2021 w Klingenthal. W ramach cyklu rozegranych zostało 12 konkursów.

Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 1 czerwca 2021 podczas Kongresu FIS przeprowadzonego online.

Zaplanowane na 17-18 lipca zawody organizowane były przez Chiński Związek Narciarski. Miały one początkowo zostać rozegrane w Lahti, przeniesiono je jednak do Kuopio. Zaplanowane na 11-12 września zawody rozgrywane w Austrii przeniesione zostały przed rozpoczęciem sezonu ze Stams do Bischofshofen.

Drugi konkurs w Kuopio przeniesiony został z 18 na 17 lipca.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LPK 2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2021/2022 w skokach narciarskich